La saison 2000-2001 est la  de la Coupe continentale de hockey sur glace.

Premier tour 
Il s'est déroulé du 22 au .

Groupe A 
Il s'est disputé à Sofia.

Groupe B 
Il s'est disputé à Belgrade.

Groupe C 
Il s'est disputé à  Miercurea-Ciuc.

Groupe D 

Il s'est disputé à Székesfehérvár.

Groupe E 

Il s'est disputé à Caen.

Deuxième tour 
Il s'est déroulé du 20 au .

Groupe F 
Il s'est disputé à Lugano et à Milan.

Groupe G 
Il s'est disputé à Ljubljana.

Demi-finale 
Elle s'est disputée du 24 au .

Groupe M 
Il s'est disputé à Biasca.

Groupe N 

Il s'est disputé à Bratislava.

Groupe O 
Il s'est disputé à Hamar en Norvège.

Finale 
Elle se déroule du 12 au  à Zurich. Le ZSC Lions remporte l'épreuve.

Meilleurs joueurs 
 Meilleur gardien : Ari Sulander (ZSC Lions).
 Meilleur défenseur : Neal Martin (London Knights).
 Meilleur attaquant : Zdeno Cíger (HC Slovan Bratislava).

Vainqueurs

Liens externes 
 La Coupe continentale 2000-2001 sur hockeyarchives.info

Références 

Coupe continentale de hockey sur glace
Hockey sur glace en 2000
Hockey sur glace en 2001
Hockey sur glace M2